Прісовський:
 Прісовський Василь Арефійович (1861 — †1917) — композитор, автор патріотичних маршів, романсів та фантазій.
 Прісовський Костянтин Адамович (1878 — †15 лютого 1966) — генеральний хорунжий армії Української Народної Республіки та Української Держави.
 Прісовський Євген Миколайович (2 травня 1933 — †9 жовтня 2007) — український літературний критик і педагог; доктор філологічних наук.